Amphinome steht in der griechischen Mythologie für:

 Amphinome (Tochter des Pelias), Tochter des Pelias und der Anaxibia
 Amphinome (Gattin des Aison), Mutter des Iason und des Promachos
 Amphinome (Nereide), eine der Nereiden
 Amphinome (Gattin des Arizelos) und Mutter von Harpalion

Amphinome steht in der Biologie für:
 eine Gattung der Feuerborstenwürmer, siehe Amphinome (Gattung)
 Oligoclada amphinome, eine Libellenart der Gattung Oligoclada